Ufficiali in Servizio permanente effettivo
Sottufficiali in Servizio permanente
Graduati di truppa in Servizio permanente